Machura ist der Name verschiedener Personen:

 Lothar Machura (1909–1982), österreichischer Naturwissenschaftler
 Remigius Machura (* 1960), tschechischer Leichtathlet